Бракна (Мавритания) (Brakna) — область в Мавритании
 Бракна (Ирландия) (Bracknagh) — деревня в Ирландии